У́лица Неча́ева — одна из улиц исторического района Закутумье в центральной части Астрахани, проходит с запада на восток параллельно улице Пестеля и Красной набережной. Начинается от Марфинской улицы, пересекает улицы Чугунова, Калинина и Мельникова заканчивается у сквера Победы на одноимённой улице. Большая часть зданий на улице относится к дореволюционной застройке, среди них есть памятники архитектуры.

История 
До 1837 году улица называлась Новой Луковской, затем называлась Старо-Птичной или Птичьей, а в 1920 году была переименована в честь поэта Егора Ефимовича Нечаева.

Застройка 
 дом 4-5 —  Молитвенный дом поморского брачного согласия (XIX в.)

Фотогалерея

Примечания 

Улицы Астрахани